„Foca” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Foca” – okręt podwodny z początku XX wieku
 „Foca” – okręt podwodny typu Foca z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów